Miletographa är ett släkte av fjärilar. Miletographa ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Miletographa